Baureihe 77 steht für:

 Tenderlokomotiven mit der Achsfolgen 1'C2' und 2'C1' der Deutschen Reichsbahn:
 Baureihe 77.0: Pfälzische P 5
 Baureihe 77.1: Pfälzische Pt 3/6 und Bayerische Pt 3/6
 Baureihe 77.2: BBÖ 629, PKP-Baureihe OKm11
 Baureihe 77.3: ČSD-Baureihe 354.1
 Die ersten zehn Exemplare der Baureihe 95 (Achsfolge 1'E1') wurden von 1923 bis zur Umzeichnung 1926 als 77 001 bis 77 010 geführt.